Rennell i Bellona, província de les Illes Salomó.
 Bel·lona (llatí Bellona), deessa romana.
 (28) Bellona, gran asteroide del cinturó d'asteroides.
 Isoperla bellona, espècie d'insecte plecòpter
 Bellona (torre), torre de Camarasa.